Por Liberty pode estar à procura de:

Localidades 
 Liberty (Condado de Allegheny), Pensilvânia
 Liberty (Carolina do Norte)
 Liberty (Carolina do Sul)
 Liberty (Illinois)
 Liberty (Indiana)
 Liberty (Kansas)
 Liberty (Kentucky)
 Liberty (Mississippi)
 Liberty (Missouri)
 Liberty (Nebraska)
 Liberty (Oklahoma)
 Liberty (Tennessee)
 Liberty (Texas)
 Liberty City - uma cidade fictícia da série Grand Theft Auto

Outros 
 Liberty L-12 - motor aeronáutico estadunidense da I Guerra Mundial.
 Liberty (filme) - Filme de 1929 com Stan Laurel e Jean Harlow
 Liberty (álbum) - Álbum de estúdio do grupo Duran Duran
 Liberty (periódico) - Liberty foi um periódico do século XIX publicado nos Estados Unidos pelo anarco-individualista Benjamin Tucker
 Classe Liberty - Classe de navio cargueiro produzido durante a Segunda Guerra Mundial
 Liberty Records - uma gravadora dos Estados Unidos

Desambiguação